Ле-Шаста́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Тюль-Кампань-Сюд. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19048.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 85 км юго-восточнее Лиможа, в 11 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 333 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 207 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 151 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 151 активных работали 147 человек (76 мужчин и 71 женщина), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 56 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез